

Patronyme 

 Anthony Lespès (1907-1978), écrivain, poète, essayiste et homme politique haïtien, fondateur du Parti socialiste populaire en 1946. 
 
 Sébastien Lespès (1828-1897), officier de marine français.
 Henri Lespès (1909-1997), homme politique, député (1945-1951) et écrivain français.

Patronyme français